Le terme casque peut désigner :
 dans la vie courante, un équipement de protection de la tête utilisé notamment dans les transports :
 casque de vélo,
 casque de moto ;
 un casque est une pièce d'armure ou un équipement de protection individuelle destiné à protéger la tête de chocs et de blessures.
 Pour les casques militaires :
Casque Adrian
Casque à pointe
Casque Brodie
Casque corinthien
 Pour les casques de protection :
 Casque antibruits
 Casque colonial
 Casque de moto
 Casque de baseball
 Casque de hockey ;

 un casque audio est un dispositif composé de deux écouteurs (et parfois d'un micro) reposant sur la tête ;
 « casque » est le nom donné à certains sommets montagneux, en raison de leur forme. Ce terme subsiste parfois mais est quelque peu tombé en désuétude. Casque du Marboré, Casque du Néron ;
 les Casques sont des mollusques gastéropode de la famille des Cassidae ;
 en héraldique, le casque est un élément faisant partie du timbre des armoiries ;
 CCASC: centre de coordination avancé de la sécurité civile.